Deux navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Vindex :

le , un porte-avions acheté en 1915 et revendu en 1920. Avant 1915, il appartenait à la  sous le nom de SS Viking ;
le , un porte-avions d'escorte de classe Nairana en service de 1943 à 1947.

Vindex